Лукцей (Lucceius) може да се отнася за:

 Луций Лукцей, римски оратор, историк 1 век пр.н.е.
 Гай Лукцей Хир, народен трибун 53 пр.н.е.
 Лукцей Албин († 69), римски прокуратор на Юдея 62-64 г.; 66 г. прокуратор на Мавретания, където през 69 г. се направил на крал Юба.